L'édition 2022 du tournoi de tennis de Moselle se déroule du 19 au  à Metz sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
 note les forfaits de l'Américain Maxime Cressy, du Bulgare Grigor Dimitrov, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Alejandro Davidovich Fokina, du Français Gaël Monfils, du Serbe Filip Krajinović, de Ilya Ivashka et de Karen Khachanov. Ils sont respectivement remplacés par João Sousa, Arthur Rinderknech, Lorenzo Sonego, Jiří Lehečka, Hugo Gaston, David Goffin, Mikael Ymer et Adrian Mannarino.

Lauréats 
L'Italien Lorenzo Sonego remporte le tournoi en simple en battant en finale Alexander Bublik. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Hugo Nys et Jan Zieliński décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Moselle
ATP 2022
Tennis en France en 2022
Tennis en septembre 2022
Sport en France en septembre 2022